Topești se poate referi la:
 Moldova
 Topești, Vrancea
 Oltenia
 Topești, Gorj
 Transilvania
 Topești, Bihor (Toposd, Topa)

Vezi și 
 Topa
 Țopa

Toponime românești